Стеклянные бусы:
 Стеклянные бусы (повесть) — повесть писателя Александра Борщаговского (1963)
 Стеклянные бусы (фильм) — советский фильм режиссёра Игоря Николаева (1978)